Rensselaer kan syfta på:

 Rensselaer, Indiana
 Rensselaer, Missouri
 Rensselaer, New York
 Rensselaer Polytechnic Institute – ett amerikanskt privat forskningsuniversitet som ligger i Troy, New York
 Rensselaer County

Personer
 Jeremiah Van Rensselaer (1738–1810), politiker, kongressledamot i den första kongressen 1789-1791